Challand steht für:

 Challand-Saint-Anselme, eine italienische Gemeinde in der autonomen Region Aostatal
 Challand-Saint-Victor, eine italienische Gemeinde in der autonomen Region Aostatal

Siehe auch:
 Challant
 Challan
 Chaland